Ludzie:
 Sabu Dastagir, pseud. Sabu – indyjski aktor
 Hiroyuki Tanaka, pseud. Sabu – japoński reżyser
 Susumu Terajima – japoński aktor
 Sabu (wrestler) (właśc. Terry Michael Brunk) – wrestler

Filmy:
 Sabu (film) – japoński film z 2002 roku w reżyserii Takashiego Miike.